Příjmení Hurta nosí více významných osobností:

 Josef Hurta (* 1936) – český ekonom a politik
 Štěpán Hurta (* 1932) – český spisovatel, autor pohádek
 Vojtěch Hurta (1943–2014) – český výtvarník, řezbář